Одиннадцатый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой был проведён среди российских участников второй лиги класса «А», за исключением трёх прошлогодних полуфиналистов, в связи с их участием в кубке СССР. Четвёртый полуфиналист – «Локомотив» Омск, прекратил своё существование, его место во всесоюзном турнире заняла другая омская команда – «Химик», частью которой и стал «Локомотив». При этом «Химик» изначально должен был играть в кубке РСФСР, но, возможно, был снят с розыгрыша, т.к. два турнира проходили в одно время (на это также указывает изменение турнирной сетки – «Мотор», который должен был играть с «Химиком», сыграл с «Рубином», и отсутствие данных об играх омичей в кубке РСФСР). Участники полуфиналов получали право сыграть в кубке СССР следующего сезона.

Турнир снова прошёл раздельно для команд западной и восточной зон лиги. На этот раз команды не только не успели сыграть турнир в одном сезоне (в следующем был сыгран даже один четвертьфинал), но и не уложились в календарный год – финал был сыгран только в январе 1974 года, когда уже определились участники полуфиналов следующего розыгрыша.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой